Romagnosi ist der Familienname folgender Personen:

 Gian Domenico Romagnosi (1761–1835), italienischer Philosoph und Jurist
 Stephanus Corelli Romagnosi (1802–1863), italienischer Bildhauer des Klassizismus